Карл Газе:
 Газе, Карл Август (1800—1890) — историк церкви.
 Газе, Карл Бенедикт (1780—1864) — французский историк немецкого происхождения; иностранный член РАН.

Примечания